Varzeano – abitanti di Várzea (Rio Grande do Norte)
Varzeano – abitanti di Várzea da Roça